Pierre Lang peut désigner :
 Pierre Lang (1921-2009), journaliste de la Télévision suisse romande ;
 Pierre Lang (1947-), politicien français.